Aarau (district), een district van het Zwitserse kanton Aargau
Aarau (stad), de hoofdstad van het Zwitserse kanton Aargau
FC Aarau, een Zwitserse voetbalclub